«Последняя индульгенция» () — художественный фильм режиссёра Ады Неретниеце. Снят на Рижской киностудии в 1985 году.

Сюжет 
К директору магазина Эрне Зале с деловым предложением обратился руководитель обувной фабрики, наладивший на своём предприятии выпуск неучтённых кроссовок. За каждую реализованную пару ей была обещана четверть вырученных денег. Обувь поставлялась по фальшивой накладной, которая в случае проверки должна была быть обменяна на настоящую.

О тайных махинациях случайно узнаёт продавщица Ольга, которую, во избежание дальнейших неприятностей, Эрна Зале решает убрать руками своего помощника по тёмному бизнесу, Эрика Лубена. Он угоняет грузовик своего коллеги и совершает наезд на Ольгу в тёмном переулке, куда жертва была вызвана подброшенным письмом.

Выжившую после покушения Ольгу доставили в больницу. Милиция, давно наблюдавшая за подозрительным магазином, вышла на след предполагаемых преступников. По очереди были арестованы все причастные к этому делу. Зале пыталась переложить свою вину на Лубена, но опытные следователи шаг за шагом восстановили всю цепочку происшедших событий.

В ролях 
 Вия Артмане — Эрна Зале
 Татьяна Поппе — Ольга Зиедкалне
 Янис Зариньш — майор милиции Розниекс
 Андрис Лиелайс — лейтенант милиции Стабиньш
 Гирт Яковлев — капитан милиции Ваболс
 Карлис Зушманис — Эрик Лубен
 Ольгерт Дункерс — Пётр Петрович
 Владимир Петров — Сергей Вершинин
 Лелде Викмане — Ирена Канцане
 Ольга Баришман — Байба, дочь Ольги
В эпизодах:
С. Блесс, С. Витолиня, Г. Калнмейере, Т. Максименко, И. Саулите 
В. Старжинская, С. Упмаце, И. Черткова, А. Жиронкин, Р. Зихманис 
Н. Игнатович, Я. Озолиньш, С. Проворонов, Д. Типайнис

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Кирилл Рапопорт, Миермилис Стейга, Наталья Гладкова
 Режиссёр-постановщик: Ада Неретниеце
 Оператор-постановщик: Харий Кукелс
 Композитор: Иварс Вигнерс
 Художник-постановщик: Инара Антоне
 Звукооператор: Глеб Коротеев
 Режиссёр: Рената Гинтере
 Оператор: Эдгар Аугуст
 Художник по костюмам: Элвира Вантере
 Художник-гримёр: Мирдза Целма
 Монтажёр: Тамара Мусницкая
 Редакторы: Н. Бастина, Н. Золотонос
 Ассистенты: Р. Жуланова, Н. Ранка, Д. Типайнис, Б. Розенбрика, М. Сакаловскис, А. Ясинскис
 Каскадёры: З. Мацкевича, У. Вейспалс, Г. Тебергс, А. Упелниекс, И. Лайвиньш
 Консультанты: полковник милиции П. Глушнёв, подполковник милиции Г. Лакин
 Директор: Юрий Евсеев

Ссылки 

Фильмы СССР 1985 года
Фильмы Рижской киностудии